Siebenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Siebenbrock (* 1960), deutscher  Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Franz Siebenbrock (1937–2019), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof von Governador Valadares